Minutophoma är ett släkte av svampar. Minutophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Minutophoma